Kempf kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugen Karl Kempf
 Walter W. Kempf

Robotskapade auktorsförkortningar